

Cinéma 
La Sacrifiée est le titre de plusieurs films :
 La Sacrifiée, film muet français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1910 ;
 La Sacrifiée, titre français du film américain Her Kingdom of Dreams), réalisé par Marshall Neilan, sorti en 1919 ;
 La Sacrifiée, titre français du film américain I Give My Love, réalisé par Karl Freund, sorti en 1934 ;